Oorlogje (kaartspel)
 Oorlogje (kinderspel)